Ел Манте има више значења:

 Ел Манте (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Манте (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Ел Манте (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Манте (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манте (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манте (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манте (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манте (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манте (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику